Abraham Kiplagat, athlète kényan spécialiste du 800 m
 Benjamin Kiplagat, athlète ougandais
 Edna Kiplagat, athlète kényane 
 Florence Kiplagat, athlète kényane 
 Lornah Kiplagat, athlète néerlandais d'origine kényane
 Silas Kiplagat, athlète kényan spécialiste du 1 500 m
 William Kiplagat, athlète kényan